Okręty US Navy o nazwie USS "Mullany":

Pierwszy "Mullany" (DD-325) był niszczycielem typu Clemson, który był w służbie w latach 1920-1930.
Drugi "Mullany" (DD-528) był niszczycielem typu Fletcher, który był w służbie w latach 1942-1971. Przekazany Republice Chińskiej, gdzie był w służbie jako "Chiang Yang". Skreślony w 1999.

Mullany